«Плохой мальчик» может означать:

Кино и телевидение 
В русскоязычном прокате словосочетание Bad Boy, содержащееся в названиях англоязычных фильмов, может заменяться на «плохой парень», «шалопай».
Кинофильмы
  — США, 1917.
  — США, 1935.
  — США, 1939.
  — США, 1949.
  — Япония, 1963; также известен под названиями «Молодой мятежник», «Неисправимый» и «Плохой мальчик».
 История плохого мальчика — США, 1999.
  — США, 2002. Фильм должен был выйти на широкие экраны под названием Bad Boy, но в итоге вышел сразу-на-видео под названием Dawg.

Телевидение
 Плохой мальчик — эпизод (2005) 3-го сезона мультсериала «Ким Пять-с-плюсом».

Музыка 
Bad Boy Records — звукозаписывающий лейбл.
Альбомы
 Плохой мальчик — 1978, Ринго Старр.
  — 2006, Эктор Дельгадо Роман.
  — 2007, Эктор Дельгадо Роман.

Песни
 Плохой мальчик — 1959, Ларри Уильямс.
  — 1983, The Adicts.
  — 1986, Miami Sound Machine.
  — 2006, Хадисе.
  — 2010, Скепта.
  — 2012, Big Bang.
  — 2018, Red Velvet.

Прочее

См. также 
 
 Плохой парень
 Хороший мальчик
 Плохая девочка
  — персонаж, выдуманный писателем и политиком , и фильмы про него:
  — США, 1921.
  — США, 1934.
  — США, 1938.